Ла Форталеза има више значења:

 Ла Форталеза (Асијентос), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ла Форталеза (Запотлан де Хуарез), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ла Форталеза (Хилотепек), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ла Форталеза (Сан Мартин Чалчикваутла), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Форталеза (Тамуин), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Форталеза (Сото ла Марина), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Форталеза (Анхел Р. Кабада), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Форталеза (Исла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Форталеза (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Форталеза (Пануко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Форталеза (Ел Иго), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Форталеза (Успанапа), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику